Локотко Володимир Володимирович:
 Локотко Володимир Володимирович ( 1976, Усть-Каменогорськ) — український менеджер, генеральний директор «Нового каналу», продюсер, чоловік Ольги Фреймут.
 Локотко Володимир Володимирович ( 1954, Усть-Каменогорськ) — радянський хокеїст, лівий захисник, призер чемпіонатів СРСР, майстер спорту СРСР міжнародного класу, хокейний тренер.